

Geografia 
 Francia
 Nesle – comune nella regione dell'Alta Francia
 Nesle-et-Massoult – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Nesle-Hodeng – comune nella regione della Normandia
 Nesle-le-Repons – comune nella regione del Grande Est
 Nesle-l'Hôpital – comune nella regione dell'Alta Francia
 Nesle-Normandeuse – comune nella regione della Normandia

Persone 
 Amalrico di Nesle – patriarca cattolico francese
 Blondel de Nesle – troviero francese
 Louis III de Mailly-Nesle – militare e nobile francese
 Robert de Nesle – produttore cinematografico e distributore francese